Голдуотер — фамилия:

 Голдуотер, Барри (1909—1998) — американский политик и писатель.
  (род. 1938) — американский политик, сын Барри Голдуотера.
 Голдуотер, Роберт (1907—1973) — американский искусствовед и музейный деятель.